Pretend (nummer), een populair nummer uit 1952, uitgevoerd door onder anderen Nat King Cole, Marvin Gaye en Alvin Stardust
 Pretend (Tinashe), een nummer uit 2014 van de Amerikaanse singer-songwriter Tinashe ft. ASAP Rocky
 Pretend (album), een album uit 2015 van de Zweedse singer-songwriter Seinabo Sey
 Pretend (film), een Amerikaanse film uit 2003 van Julie Talen

Zie ook 
 Pretending (doorverwijspagina)